Montemurro ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Montemurro (1920–1992), italienischer Regisseur
 Joe Montemurro (* 1969), australischer Fußballspieler und -trainer
 Ugo Montemurro (1891–1979), italienischer Offizier

Montemurro bezeichnet
 Montemurro (Basilikata), Ort in Italien